Feoktistov – cratere lunare
 Konstantin Petrovič Feoktistov (1926-2009) – ingegnere e cosmonauta sovietico